MBZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maués (Brasile)